Луїс Армандо Хосе Лекарос де Коссіо — перуанський дипломат, посол Перу в Україні
 Франсіско де Отеро-і-Коссіо — іспанський архієпископ і колоніальний чиновник